Ива́н Фёдорович Смирно́в:
 Смирнов, Иван Фёдорович (1918—1943) — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Иван Фёдорович (1885—1919) — профессиональный революционер, большевик, профсоюзный деятель, Председатель Одесского подпольного обкома КП(б)У.
 Смирнов, Иван Фёдорович (1895—1949) — русский советский писатель, очеркист, известен под псевдонимом Иван Жига.